Mismatch negativity
Multifocale motore neuropathie
Mystery meat navigation